В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Тамбовской области России, название которых изменялось.

Г 
 СПТУ-10 → Георгиевский

Д 
 Святое → Дмитровка (сельский населённый пункт)

З 
 Отхватиловка → Заречье (сельский населённый пункт)
 Таракановка → Знаменка (сельский населённый пункт)

И 
 Голодай-Ивановка → Ивановка (сельский населённый пункт)
 Голодай-Ильинка → Ильинка (сельский населённый пункт)

К 
 Пороховой Завод (1914) → Ударник (1918) → Красный Боевик (1919) → Котовск (1940, город)
 Старая Ольшанка → Красное Знамя
 посёлок совхоза «Кузьминский» → Кузьминский (2015).

Л 
 Голодай-Левино → Левино (сельский населённый пункт)
 Косорыловка → Луговая (сельский населённый пункт)

М 
 Козлов → Мичуринск (1932, город)

Н 
 Голодай-Николаевка → Николаевка (сельский населённый пункт)

О 
 Средние Пупки → Октябрьское (сельский населённый пункт)

П 
 Выселки → Первомайский (посёлок городского типа)
 Грязнуша → Первомайское (сельский населённый пункт)
 Малые Пупки → Подлесное (сельский населённый пункт)

Р 
 Грязные Дворики → Рассвет (сельский населённый пункт)

С 
 Отрепьевка → Садовая (сельский населённый пункт)
 Верхние Пупки → Советское (сельский населённый пункт)

Примечания

Источник 
 
 

История Тамбовской области
Тамбовская область
Переименованные населённые пункты Тамбовской области